Сезон 2012/2013 — 21-й сезон для «Эвертона» в Премьер-лиге, 59-й подряд и 110-й всего сезон, который клуб проводил в высшем дивизионе английского футбола, 114-й сезон команды в чемпионатах Англии, а также 116-й сезон во всех соревнованиях.

Первый официальный матч команда провела 20 августа 2012 года против «Манчестер Юнайтед», последний — 19 мая 2013 года против «Челси».

По итогам сезона «Эвертон» занял шестое место в чемпионате Англии, в Кубке Лиги дошёл до 3 раунда, а в Кубке Англии — до 6 раунда. Таким образом, четвёртый сезон подряд клуб не сумел пробиться в еврокубки.

Форма 
 Поставщик формы:  Nike
 Титульный спонсор:

Состав

Основной состав

Игроки в аренде

Матчи

Товарищеские матчи

Премьер-лига

Кубок Лиги

Кубок Англии

Трансферы

Лето 2012

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Зима 2013

Пришли в клуб

Ушли в аренду

Статистика

Индивидуальная

Матчи и голы 

|-
| colspan="14"|Футболисты, которые завершали сезон в аренде в других командах:

|}

Бомбардиры

Ассистенты

Матчи «на ноль»

Дисциплинарные показатели

Командная

Турнирная таблица

Премьер-лига

Общая статистика

Награды

Внутриклубные

Ежегодные награды, вручаемые по итогам сезона

Индивидуальные

Тренер месяца английской Премьер-лиги

Игрок месяца английской Премьер-лиги

Команда года по версии ПФА

Примечания

Ссылки 
 Статистика клуба в АПЛ на сайте Чемпионат.com: Командная статистика — Индивидуальная статистика — Календарь
 Информация о сезоне на сайте Everton Results

2012/2013
Эвертон